Gefion ist
 Gefion, eine Asenjungfrau in der germanischen Mythologie
 Gefion (Vorname), ein weiblicher Vorname (mit Auflistung von Namensträgern)

 (1272) Gefion, ein Kleinplanet
 Gefion Gymnasium in Kopenhagen, Dänemark

Siehe auch:
 Gefion-Brunnen